Michał Sobolewski – informatyk pracujący w USA i Polsce, doktor habilitowany nauk technicznych
 Michał Sobolewski – polski raper, występujący pod pseudonimem artystycznym Sobota
 Michał Sobolewski – polski gitarzysta, kompozytor, członek zespołu Kim Nowak